Austràlia va ser un dels països que va dir que volia participar en la primera edició d'Eurovisió Àsia (que s'hauria celebrat en l'any 2019 i que va ser cancel·lada).

Austràlia va començar a participar desde l'any 2015, a la versió europea (i original del concurs), on ha arribat a tenir bones posicions desde el seu debut.

Participació

Festivals organitzats a l'Austràlia 
La televisió d'Austràlia, SBS, va dir que volien fer el primer festival (a més Singapur i Hong Kong també van dir que estaven interessats) i que se celebrarà al Centre de Convencions i Exposicions de la ciutat de Gold Coast, en Queensland.Tot i així, aquest informe ha estat refutat.

Referències 

Cultura d'Austràlia
Eurovisió